Mužská dvouhra Delray Beach Open 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do singlové soutěže delraybeachského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Britský obhájce titulu Cameron Norrie skončil jako poražený finalista na souběžně konaném Argentina Open v Buenos Aires.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, sedmý hráč světa Taylor Fritz ze Spojených států, jenž ve finále zdolal srbskou turnajovou čtyřku  Miomira Kecmanoviće po třísetovém průběhu 6–0, 5–7 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour, z toho čtvrtý za předchozí kalendářní rok. V 31leté historii Delray Beach Open se 25letý Američan stal teprve prvním šampionem, jenž figuroval v elitní světové desítce. Kecmanović  zaznamenal v semifinále jubilejní 100. vítězný zápas na túře ATP a po skončení se vrátil do Top 30.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Delray Beach Open
ATP Tour 2023
Tenis v USA v roce 2023